BLX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Belluno (Italia)
 BLX – codice vettore ICAO della compagnia aerea charter svedese TUIfly Nordic